Ellopostomatidae est une famille de poissons appartenant à l’ordre des Cypriniformes. Cette famille est monotypique, c'est-à-dire quelle ne contient qu'un seul genre, Ellopostoma.

Liste des genres 
Selon :

 genre Ellopostoma Vaillant, 1902
 espèce Ellopostoma megalomycter (Vaillant, 1902)
 espèce Ellopostoma mystax H. H. Tan & K. K. P. Lim, 2002

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 

Ellopostomatidae